Browser o browsers o browsing o similar puede hacer referencia a :

Informática 
 Browser Web o Navegador Web o Visualizador Web, elemento o sistema usado para acceder a la llamada World Wide Web ; software que permite el acceso a Internet, interpretando la información de archivos y sitios web para que éstos puedan ser correctamente representados en la pantalla del ordenador.
 Avant Browser, navegador web desarrollado y mantenido por la empresa Avant Force.
 UC Browser, navegador web para dispositivos móviles, creado por la compañía de software china UC Mobile.
 Web Browser for S60 o Navegador web para S60, navegador web para la plataforma S60 de teléfonos móviles desarrollada por Nokia.
 XeroBank Browser, navegador web Open Source basado en el cliente Tor y Firefox Portable.
 olive Browser, nuevo navegador gratuito desarrollado para plataformas Windows.
 Mobile browser o Micronavegador o navegador móvil, navegador web diseñado para el uso en dispositivos móviles y de reducidas dimensiones.
 File browser o Administrador de archivos o Gestor de archivos o Explorador de archivos o Visualizador de archivos web, usado para la gestión de archivos web y objetos relacionados.
 Browser Helper Object (BHO) o objeto ayudante del navegador, DLL diseñada como complemento (plugin) del navegador web Internet Explorer.

Videojuegos frefire 
 Browser game o Videojuego de navegador, todo aquel videojuego que se juega mediante un navegador web (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, Safari etc).

 Nintendo DS Browser, versión del navegador web Opera, desarrollado por Opera Software, para la consola Nintendo DS.

Educación, ciencias de la información, bibliotecología 
 Browsing, proceso interactivo realizado por una persona, en el que se visualizan grandes cantidades de información, se perciben o encuentran estructuras y relaciones, y se seleccionan ítems, centrando la atención visual en lo que se lee u observa.